une abréviation de Gordon

Patronyme 

 Berry Gordy (1929-) est un producteur américain.
 Josh Gordy (1987-) est un joueur américain de football américain.
 Kennedy William Gordy (1964-), est un chanteur et auteur-compositeur américain.
 Lillian Gordy Carter (1898-1983), mère du président américain Jimmy Carter.
Sarah Gordy (1976-), actrice britannique.
 Skyler Austen Gordy (1986-), rappeur, auteur-compositeur-interprète, DJ et danseur américain.
 Terry Ray Gordy, Jr. (1979-), catcheur américain.
 Terry Ray Gordy, Sr. (1961-2001), catcheur américain.

Pseudonyme 

 Waverly W. Alford III (1977-), rappeur américain.

Titre 

 Gordy est un film américain réalisé par Mark Lewis et sorti aux États-Unis en .

Prénom 
 
Abréviation
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin
Patronyme anglais